Porcellana Biscuit – porcellana bianca e pregiata usata nel XVIII e nel XIX secolo
 Biscuit – preparazione dolce da forno tipica della pasticceria continentale europea
 Biscuit – alimento statunitense